Horvátország
Gornja Velika falu Preseka községben, Zágráb megyében
Gornja Velika falu Sokolovac községben, Kapronca-Kőrös megyében